Il singolare del torneo di tennis Geneva Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Horst Skoff che ha battuto in finale Sergi Bruguera 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Henri Leconte (quarti di finale)
 Horst Skoff (campione)
 Jakob Hlasek (secondo turno)
 Marc Rosset (semifinali)

 Omar Camporese (quarti di finale)
 Sergi Bruguera (finale)
 Goran Prpić (primo turno)
 Franco Davín (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Geneva Open 1990